Buchfelder ist der Familienname folgender Personen:
 Hermann Buchfelder (1889–??), österreichischer Wasserballspieler
 Rudolf Buchfelder (1884–??), österreichischer Wasserballspieler